Rosdorf peut faire référence à :
 Rosdorf, commune allemande de l'arrondissement de Göttingen, en Basse-Saxe ;
 Rosdorf, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi